Liam Kelly peut désigner :
 Liam Kelly (1990-), footballeur écossais ;
 Liam Kelly (1995-), footballeur irlandais ;
 Liam Kelly (1996-), footballeur écossais;
 Liam Kelly (1922-2011), homme politique irlandais.